Nascentes ist der Familienname folgender Personen:

 Antenor Nascentes (1886–1972), brasilianischer Romanist, Lusitanist, Hispanist, Didaktiker, Grammatiker und Lexikograf
 Tarcísio Nascentes dos Santos (* 1954), Bischof von Duque de Caxias